Сан Мигел може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Сан Мигел (окръг, Колорадо)
 Сан Мигел (окръг, Ню Мексико)

 Други
 Сан Мигел (остров), остров в Тихия океан
 Сан Мигел (департамент, Салвадор)
 Сан Мигел, залив в Панама, част от Панамския залив